Jereb lahko pomeni:
 gozdni jereb (Bonasa bonasia ali Tetrastes bonasia), gozdna kura.

Jereb je tudi priimek, glej:
 Jereb (priimek)

Glej tudi 
 jerebica (Perdix perdix) ptica iz družine poljskih kur; Jerebica (razločitev)
 jerebika (Sorbus aucuparia), listnato drevo z užitnimi plodovi.